ELES steht für:
 ELES d.o.o (bis 2014 Elektro-Slovenija), slowenischer staatlicher Energienetzbetreiber, Mitglied im Verband Europäischer Übertragungsnetzbetreiber
 Ernst Ludwig Ehrlich Studienwerk, deutsches Begabtenförderungswerk

Éles ist der Familienname folgender Personen:
 József Éles (* 1969), ungarischer Handballtrainer und ehemaliger Handballspieler
 Sándor Éles (1936–2002), ungarisch-britischer Schauspieler
 Szilárd Éles (* 1987), ungarischer Fußballspieler

Siehe auch:
 Elles

Abkürzung